

Руська Лашма — село, Мамолаєвське сільське поселення, Ковилкінський район, Мордовія
 Руська Лашма — село, Русько-Лашминське сільське поселення, Ковилкінський район, Мордовія

Див. також 
 Лашма